Максим Алекса́ндрович Рада́ев (19 марта 1968, Москва) — советский и российский художник, режиссёр, продюсер.

Биография 
Максим Радаев родился в Москве. Отец — учёный, военный переводчик, мать — преподаватель французского языка в институте. Учился в художественной и музыкальной школах.

С 1986 года Максим Радаев начинает работать в студии «Мульттелефильм» Творческого объединения «Экран», где попадает в группу Александра Татарского и Игоря Ковалева. Принимает участие в создании мультфильмов «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут Колобки», «Его жена курица» в качестве художника.

С 1989 года работает художником-мультпликатором и режиссёром на студии мультипликационных фильмов «Пилот».

В 1990 году Максим Радаев поступает во ВГИК им. С. А. Герасимова на режиссёрский факультет (мастерская игрового кино С. А. Соловьёва, В. Д. Рубинчика).

Одновременно с учёбой с 1991 по 1996 год работает режиссёром в детской редакции Российского телевидения, потом переходит в редакцию музыкально-развлекательного вещания, где начинает активно снимать развлекательные программы, рекламные ролики и музыкальные клипы. Принимает участие в оформлении межпрограммного пространства канала.

С 1993 по 2005 год — Максим Радаев сотрудничает с рекламными агентствами и студиями, создает как продюсер и режиссёр более ста рекламных роликов и музыкальных клипов.

С 2004 по 2006 год — работает режиссёром-постановщиком и вторым режиссёром на сериалах.

В 2008 году Максим Радаев создает Творческое объединение «Простое кино», художественным руководителем которого является по настоящее время.

С 2011 года преподаёт во ВГИКе на режиссёрском факультете, с 2021 года в мастерской Народного артиста России, профессора В.И.Хотиненко, также занимается в качестве заместителя начальника учебного управления  организацией студенческого фильмопроизводства (более 100 проектов в год).

Фильмография 
  — «Крылья, ноги и хвосты» (анимационный фильм) — художник, Творческое объединение «Экран»
  — «Следствие ведут Колобки» (анимационный фильм) — художник, Творческое объединение «Экран»
  — «Разрешите пройти» (анимационный фильм) — художник, Творческое объединение «Экран»
  — «Следствие ведут Колобки 2» (анимационный фильм) — художник, Творческое объединение «Экран»
  — «Гром не грянет» (анимационный фильм) — художник, Творческое объединение «Экран»
  — «Правитель Турропуто» (анимационный фильм) — художник, Творческое объединение «Экран»
  — «Наваждение» (анимационный фильм) — художник-мультипликатор, Творческое объединение «Экран»
  — «Его жена курица» (анимационный фильм) — художник, студия «Пилот»
  — «Лифт 2», 10 этаж,  новелла «Бег» (анимационный фильм) — режиссёр-постановщик, художник, студия «Пилот»
  —  «Лифт 4», 16 этаж, новелла «Хочу быть свободным» (анимационный фильм) — режиссёр-постановщик, студия «Пилот»
  — «Праздник каждый день» (цикл телевизионных спектаклей) — режиссёр-постановщик, сценарист, студия «Детство» Российского телевидения
  — «Рек-тайм» (телевизионная программа о рекламном бизнесе) — режиссёр, редакция музыкально-развлекательного вещания, Российское телевидение
  — «Полнолуние» (цикл передач о культуре с В.Верником) — режиссёр, редакция музыкально-развлекательного вещания, Российское телевидение
  — «25 рублей» — ВГИК им. С. А. Герасимова, режиссёр-постановщик
  — «Мыльный пузырь» (музыкальный фильм по мотивам оперы Россини «Севильский цирюльник») — режиссёр-постановщик
  — «По Острову Свободы» (документальный) — режиссёр-постановщик, оператор, Творческое объединение «Реклам-фильм»
  — «Здравствуйте, мы — ваша крыша!» — режиссёр, Кинокомпания «Русское Счастье Энтертеймент»
  — «Первый путь» (сериал) — режиссёр-постановщик, Студия «АЯ»
  — «Семь раз отмерь» — режиссёр-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  — «В лунном сияньи» — режиссёр-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  — «Видеопробы № 5» — режиссёр-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  — «Всё впереди» — режиссёр-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  — «Поездка в Кинешму» — режиссёр-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  — «Если я упаду» — продюсер, режиссёр-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  — «Двое» — продюсер, Творческое объединение «Простое кино»
  — "Колыбель" - исполнительный продюсер, ВГИК (режиссер А.Сухонин)
  — «Найти своих» —  продюсер, режиссёр-постановщик, совместное производство ВГИК и Творческое объединение «Простое кино»
  — "Такое бывает..." -  исполнительный продюсер, ВГИК (режиссер К.Касаткина)
  — "Check out 12:00" -  исполнительный продюсер, ВГИК (режиссер З.Кагно)
  — "Сдаваться не собираюсь" - генеральный продюсер, режиссер-постановщик, Творческое объединение «Простое кино»
  - "Когда приедет мистер Пип?" (в производстве) - режиссер-постановщик, Творческое объединение "Простое кино"

  М. Радаев на сайте ВГИКа